Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1989 spelades under perioden 10 september 1987-17 december 1988. Det spelades av 17 nationer som delades in i fyra grupper. Ettor och tvåor möttes i två kvartsfinalsmatcher för att avgöra vilka som skulle spela slutspelet sommaren 1989, vilket bestod av två semifinaler, final samt match om tredje pris. I grupp 2 så valde Skottland att hoppa av kvalspelet efter två gruppspelsmatcher. Till sommarens semifinaler gick Sverige, Norge, Västtyskland och Italien.

Resultat gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Resultat kvartsfinaler

Källor
Samtliga resultat och grupper kontrollerade per den 14 juli 2022.

1987 i Europa
1988 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1987
Fotbollsåret 1988